

N 

N
Musiklabel N